Каннегісер — єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Каннегісер Іоаким Самуїлович (1860—1930) — російський інженер, суднобудівник, організатор виробництва і теоретик в області організації виробництва, промисловий магнат.
 Каннегісер Леонід Іоакимович (1896—1918) — російська поет, член партії народних соціалістів, убивця Мойсея Урицького, син Іоакима Каннегісера.

Єврейські прізвища